Termin MI ima više značenja.

 Mičigen, američka država
 Mediteranske igre